Первый дивизион Мальты 1968/1969 () — 54-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1968/1969
Мальта
Мальта
1968 год на Мальте
1969 год на Мальте